Sant'Arcangelo ima više značenja:
 Sant'Arcangelo, Messina
 Sant'Arcangelo, Perugia
 Sant'Arcangelo, Potenza